Junk (englischen „Abfall“, „Plunder“) steht für:

 Junk (Band), englische Popband
 Junk (Roman), Roman (1996) von Melvin Burgess

in Zusammensetzungen:
 Junk Art, eine Kunstrichtung
 Junk-Bond, Hochzinsanleihe mit geringer Bonität
 Junk-DNA, siehe nichtcodierende Desoxyribonukleinsäure
 Junkfood, abwertend für Fast Food
 Junk-Mail, siehe Spam
 Junk Science, interessengeleitete wissenschaftliche Arbeit

Junk ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Junk (1929–1995), estnischer Leichtathlet
 Catharina Junk (* 1973), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Dennis Junk (* 1984), deutscher Politiker (CDU)
 Gerold Krause-Junk (* 1936), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heidi Köpp-Junk, deutsche Ägyptologin, Musikarchäologin und Sängerin
 Heinz Junk (1874–1952), Automobilindustrieller und Pferdezüchter
 Margarete Junk (1898–1979), deutsche Sozialarbeiterin
 Oliver Junk (* 1976), deutscher Politiker (CSU)
 Rudolf Junk (1880–1943), österreichischer Grafiker und Maler
 Sebastian Junk (* 1983), deutscher Behindertensportler (Judo)
 Viktor Junk (1875–1948), österreichischer Germanist und Komponist
 Wilhelm Junk (1866–1942), deutscher Antiquar, Verleger, Insektenkundler und Bibliograf
 Wolfgang J. Junk (* 1942), deutscher Limnologe, Experte für tropische Regenwälder und den Amazonas

Siehe auch:
 Junck
 Jungk